Ном (жанр) — у Давній Греції — музичний жанр, присвячений Аполлону.
 Ном — адміністративно-територіальна одиниця Греції.
 Ном — адміністративно-територіальна одиниця у Стародавньому Єгипті.
 Ном — адміністративно-територіальна одиниця Персії, Скіфії та Вавилонії.
 НОМ — радянський і російський музичний гурт.

Ном — місто, штат Аляска
 Ном — місто, штат Північна Дакота
 Ном — місто, штат Техас
 Мис Ном (Аляска) — мис на Алясці.
 Ном — адміністративно-територіальна одиниця Аляски.
 Ном — річка на півострові Сьюард, на заході штату Аляска.

Див. також 
 Нома — гангренозне захворювання.
 Трилогія «Номи» — науково-фантастична серія англійського письменника Тері Пратчетта, що складається з трьох книг: «Викрадачі» (1989), «Землекопи» (1990), «Крила» (1990).

Адміністративно-територіальні одиниці